954 Ли () — астероид главного пояса астероидов, принадлежащий к спектральному классу FCX. Астероид был открыт 4 августа 1921 года немецким астрономом Карлом Рейнмутом в обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль, Германия. Астероид был назван в честь жены первооткрывателя Лины Альстеде Рейнмут.

Имя 
Чаще всего Карл Реймут называл астероиды женским именем, взятым из немецкого ежегодного календаря Lahrer hinkender Bote. Давать имена астероидам без привязки к конкретному человеку было обычной практикой астронома.

Два астероида Реймут назвал в честь жены: это (954) Ли и (955) Альстеда. Причём название Ли одно из самых коротких, второе по количеству символов после (85) Ио.

Орбита 
Орбита астероида лежит во внутренней части главного пояса астероидов. Имеет эксцентриситет 0,17 и небольшой наклон в 1,17. Параметры орбиты близки к параметрам орбит астероидов крупного семейства Фемиды. Сейчас астероид причисляют к данной группе.

Физические характеристики 
Как и большинство астероидов семейства Фемиды, астероид Ли имеет характерные спектральные признаки тёмных углеродных астероидов класса C, но кроме этого, выявлены детали спектра соответствующие редкому классу астероидов F и особенности, которые не удалось классифицировать ни в один из других классов.

В итоге по классификации Толена Ли имеет класс FCX.

На основании кривых блеска астероида вычислен период вращения равный 7,207 часа.

Исследования, проведённые инфракрасными спутниками Akari и WISE показали что этот тёмный астероид отражает только 6 % света. Исходя из этих данных вычислен размер астероида — 58 км.

См. также 
 Список астероидов (901—1000)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, открытые Карлом Рейнмутом
Астероиды Главного пояса
Семейство Фемиды
Астероиды, названные в честь людей